Аня́сево () — село в Миякинском районе Башкортостана, административный центр Миякибашевского сельсовета.

Название 
С 1960 года село носило название Миякибашево.

До 1 февраля 2010 года называлось селом Миякибашевым.

История 
Основано в 1767—1770 гг. на землях, полученных тептяреми по договору с башкирами деревни Ильчигулово Илькуль-Минской волости. В 1811 и 1816 гг. припущены ясачные и служилые татары, а также мишари. На протяжении всего XIX в. село Анясео росло и уже к концу века в нём проживало больше 2000 человек.

В «Списке населенных мест по сведениям 1870 года», изданном в 1877 году, населённый пункт упомянут как деревня Анясева 1-го стана Белебеевского уезда Уфимской губернии. Располагалась при речке Мияке, вправо от реки Демы, в 90 верстах от уездного города Белебея и в 30 верстах от становой квартиры в деревне Менеуз-Тамак. В деревне, в 204 дворах жили 1224 человека (596 мужчин и 628 женщин, тептяри, татары), были 2 мечети, училище, 3 мутовочные мельницы. Жители занимались плотничеством, деланием саней и дровней, пилкой леса.

Между 1905 и 1917 гг. на левом берегу реки Мияки возникла деревня, которую назвали Миякибаш (в переводе с башкирского и татарского: исток реки Мияки). Вскоре деревни Аняс и Миякибаш слились, уже в ходе переписи населения 1917 г. обе деревни записаны как одна.

Население

Географическое положение 
Расположено у истоков реки Мияки.

Расстояние до:
 районного центра (Киргиз-Мияки): 13 км,
 ближайшей ж/д станции (Аксёново): 52 км.

Социальная сфера 
В настоящее время в селе действует средняя школа, мечеть (открыта в 2001 г.).

Известные люди 
 Аминев, Ахтям Закиятдинович (1918—1942) — татарский поэт-фронтовик.
 Мифтахетдин Акмулла — башкирский поэт-просветитель.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Совет муниципальных образований Республики Башкортостан.
 

Населённые пункты Миякинского района